En Pologne, Lubiczyn peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Lublin
 Lubiczyn, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Lubiczyn, un village.